Sancho Kastilský ( Sancho de Castilla, 1342, Sevilla - 19. března 1374, Burgos) byl hrabě z Alburquerque, pán z Ledesma, Hara, Briones, Belorada, Cereza, Medellínu, Tiedry a Montalbánu.

Byl devátým nelegitimním dítětem krále Alfonse XI. Kastilského a Eleonory z Guzmánu. Zúčastnil se vzpoury kastilských šlechticů proti despotické vládě svého nevlastního bratra, Petra I. Kastilského.

V roce 1373 se oženil s Beatrix Portugalskou, dcerou portugalského krále Petra I. Portugalského a Inés de Castro. Měli spolu dvě děti: Fernanda Sáncheze, hraběte z Alburquerque, a Eleonoru z Alburquerque, která se vdala za Ferdinanda I. Aragonského. Měl také nemanželskou dceru, Eleonoru, která se provdala za Fadriquea de Castilla y Ponce de Leon, nelegitimního syna Jindřicha II. Kastilského.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Španělská hrabata
Narození v Seville
Úmrtí v Burgosu
Pohřbení v katedrále v Burgosu
Narození v roce 1342
Úmrtí 19. března
Úmrtí v roce 1375
Muži